Люмос ( — заколдованный) — самый северный готический фестиваль, проходящий ежегодно в Финляндии, в городе Тампере. Фестиваль идёт всегда в те же дни, что и Туска (фин. tuska — «боль»), специально под лозунгом «Оставьте весь метал в Хельсинки на Туске», таким образом собирая большинство следователей субкультуры в Тампере. В 2010 году появилось расхождение в датах Туски (02.07-04.07) и Люмоса (08.07-11.07).

В программу фестиваля также входит Тёмный Круиз (Dunkle Seereise) — продолжительное дневное плавание на кораблике по реке Таммеркоски в Тампере, всегда обязательно с выступлением какой-либо группы.

На финской сцене выступал российский коллектив DoppelgangeR, а также многие другие иностранные артисты: Das Ich (Германия), Voices of Masada (Англия) и другие.

Ссылки 
 Официальный сайт Люмос/Lumous Gothic Festival
 Официальный сайт Туска/Tuska Open Air Metal Festival
 Отчёт с Люмоса 2006 на stalker.cd 

Рок-фестивали